Der Kanton Brebières ist ein Verwaltungsbezirk im französischen Département Pas-de-Calais und im Arrondissement Arras. Er entstand 2015 im Rahmen der Neuordnung der französischen Kantone per Dekret vom 27. Februar 2014 und umfasst die folgenden Gemeinden:

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Pas-de-Calais